ČZ 98 může označovat různé motocykly vyráběné Českou zbrojovkou ve Strakonicích.
 motocykl ČZ 98 vyráběný v letech 1933–1936
 motocykl ČZ 98 vyráběný v letech 1937–1946